Herbert Michaelis ist der Name folgender Personen:
* Herbert Michaelis (Widerstandskämpfer) (1898–1939), deutscher Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Herbert Michaelis (Historiker) (1904–1980), deutscher Historiker